Abeledos(llamada oficialmente San Vicente dos Abeledos) es una parroquia del municipio de Montederramo, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Otra denominación 
La parroquia también se denomina San Vicente de Abeledos.

Geografía 
La parroquia es atravesado por el río de Santiago; y algunos de sus afluentes estivales, como el arroyo de Arnufe. Su capital es Abeledos, y tiene una población de 43 habitantes. Los pueblos que incluyen dentro de la parroquia, incluido la capital son: Abeledos, Alén, Arnufe, Currás, Folgoso, Gorgollón y Penas.

Economía 
Su economía se basa principalmente en la industria porcina.

Referencias

Enlaces externos 

Abeledos en todopueblos

Parroquias de Montederramo